Ежков — русская фамилия. Известные носители:
 Ежков, Анатолий Павлович (1946—2018) — деятель российских спецслужб, заместитель директора ФСБ России (2001—2004), генерал-полковник
 Ежков, Валентин Фёдорович (1922—1943) — Герой Советского Союза (1944).
 Ежков, Владимир Иванович (1921—1986) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, командующий 23-й воздушной армией, Военный летчик 1-го класса, Заслуженный военный лётчик СССР, генерал-лейтенант авиации.
 Ежков, Иван Степанович (1923—1944) — Герой Советского Союза (1945).
 Ежков, Святослав Григорьевич (1926—1993) — советский театральный актёр, народный артист РСФСР (1991).
 Ежков, Фёдор Андреевич (1921—1981) — Герой Советского Союза (1945).